Наименованието Скобелева майка може да се отнася за няколко статии:

 Олга Скобелева (1823 – 1880), руска графиня, майка на генерал Скобелев
 Паметник „Скобелева майка“ на лобното място на Олга Скобелева в град Пловдив
 Квартал „Скобелева майка“ в Пловдив
 Пътен възел „Скобелева майка“ в източния край на Пловдив